Hermann von Buxhoeveden ist der Name folgender Personen:

* Hermann I. von Buxhoeveden (1163–1248), Bischof von Dorpat, siehe Hermann I. von Buxthoeven 
 Hermann II. von Buxhoeveden (1230–1285), Bischof von Ösel-Wieck